Horvátország
Črečan falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Črečan Cseresnyés falu horvát neve Drávaszerdahely (Nedelišće) községben, Muraköz megyében